Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (OFC) var konfederationen OFC:s (Oceanien) kvaltävlingar till VM 2022 i Qatar. 11 medlemmar tävlade om en playoffplats till mästerskapet.

Nationer
Ranking per oktober 2020.

 (121)
 (139)
 (156)
 (161)

 (163)
 (163)
 (165)
 (192)

 (194)
 (203)
 (orankat)

Omgång 1

Preliminär kvalomgång

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Omgång 2

Spelträd

Semifinaler

Final

Interkontinentalt kvalspel

Källor
 Fifa.com

Referenser